

События 

 Весна — Начало III крестового похода.
 Ричард Львиное Сердце заключил союз с Филиппом Августом и отправился в Марсель, а затем в Мессину. Разграбление Мессины его войском.
 16 марта — в английском городе Йорк крестоносцами совершён еврейский погром. Уцелевшее еврейское население скрылось в башне Клиффорд, надеясь на спасение, но было сожжено живьём.
 Византийский император под давлением согласился пропустить войска немецких крестоносцев через территорию Византии.
 Победы Фридриха Барбароссы над мусульманами при Филомелионе и Икониуме.
 10 июня - Гибель императора Фридриха Барбароссы при переправе через реку Каликаднус (Салеф) в Киликии.
 Возвращение немецких крестоносцев на родину.
 19 ноября — основан Тевтонский орден.
 Танкред становится королём Сицилии.
 В русских летописях впервые упоминаются немцы. Писали, что они «с их царём как святые мученики проливали кровь за Христа», в «Слове о полку Игореве» они перечисляются среди первых союзников русских.
 Начало правления Генриха VI, короля Германии, императора Священной Римской империи с 1191 года.
 1190—1197 — Король Германии и (с 1191) император Священной Римской империи Генрих VI (1165—1197). Женат на наследнице сицилийского престола Констанции.
 Мятеж немецких феодалов во главе с Генрихом Львом против Генриха VI. Мир между императором и Генрихом Львом в Фульде.
 Монахами найдена гробница короля Артура.
 Ромеи во время похода на болгар заперты в горном ущелье и потерпели страшное поражение в битве на Тревненском перевале. Исаак II Ангел едва спасся.
 Завершение объединения Сербии. Восстановление независимости Сербии и Боснии. Византия признаёт независимость Сербии.
 Генрих I становится герцогом Нижней Лотарингии.
 1190—1194 — Император Китая Гуан-цзун.
 1190, апрель — 1199, апрель — Годы Кэнкю. (Япония)
 Битва при Далан-Балджутах между Чингисханом и его бывшим побратимом Джамухой, окончившаяся поражением первого.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1190 году
 Винсент из Бове, доминиканский монах, богослов, энциклопедист, философ и педагог.
 Ярослав II Всеволодович, князь новгородский, затем великий князь владимирский и новгородский, сын Всеволода Большое Гнездо.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1190 году
 Сибилла Иерусалимская
 10 июня — Фридрих I Барбаросса, император Священной Римской империи.

См. также